62. breddegrad kan henvise til:

 62. nordlige breddekreds
 62. sydlige breddekreds